A Taça CERS de 1990-91 foi a 11.ª edição desta competição.
O SL Benfica venceu a competição pela 1.ª vez na história (e o primeiro troféu europeu do clube), após derrotar os espanhóis do Reus Deportiu na final.

Equipas participantes

Jogos

1.ª Eliminatória

Esquema final

Oitavos-de-final

Quartos-de-final

Meias-finais

Final 

Taça CERS
1991 no desporto